Die HMS Onondaga ist ein U-Boot der Oberon-Klasse der kanadischen Royal Navy.

Das U-Boot wurde 1967 in den Dienst der Royal Canadian Navy gestellt und versah dort seinen Dienst in der Atlantik-Flotte.

Nach ihrer Außerdienststellung im Jahr 2000 wurde das U-Boot 2006 vom privaten Militärmuseum Site historique maritime de la Pointe-au-Père in Rimouski aufgekauft. Es kann seit Juni 2009 besichtigt werden.

Weblinks 

 Museumshomepage (englisch)

Oberon-Klasse
Museumsschiff
Rimouski
Militärmuseum in Kanada
Gegründet 2009
Kultur (Québec)
Organisation (Québec)